Stack Island ist der Name folgender Inseln:

 Stack Island (Tasmanien), Insel der Gruppe der Hunter Islands, Tasmanien, Australien
 Stack Island (Mississippi), Insel im Mississippi River, Vereinigte Staaten